Reason For Outage – motivo dell'interruzione
 Réseau France Outre-mer – società radiotelevisiva del gruppo France Télévisions